Jehud-Monosson
 Leo Monosson
Zobacz też:
 Lawrence Monoson